Sergei Petrenko (kyrillisch Сергей Петренко) ist der Name folgender Personen:

 Sergei Wladimirowitsch Petrenko (* 1956), sowjetisch-ukrainischer Kanute, siehe Serhij Petrenko